Der Kanton Étampes ist ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Étampes, im Département Essonne und in der Region Île-de-France; sein Hauptort ist Étampes, Vertreter im Generalrat des Départements ist seit 2008 Jean Perthuis (zunächst UMP, dann Parti radical valoisien).

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 44 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Bis zur Neuordnung bestand der Kanton Étampes aus den elf Gemeinden Boissy-le-Sec, Boutervilliers, Bouville, Brières-les-Scellés, Chalo-Saint-Mars, Étampes, Morigny-Champigny, Ormoy-la-Rivière, Puiselet-le-Marais, Saint-Hilaire und Valpuiseaux. Sein Zuschnitt entsprach einer Fläche von 202,74 km2.

Bevölkerungsentwicklung

Veränderungen im Gemeindebestand seit 2016 
 2019: Fusion Estouches und Méréville → Le Mérévillois

Etampes